Lakatos Károly (1853–1914) ornitológus, vadász, vadászati szakíró, hírlapíró, író
 Lakatos Károly (1955–) labdarúgó, középhátvéd